Кристал Лејкс има више значења:
 Кристал Лејкс (Охајо)
 Кристал Лејкс (Мисури)